In der Spielzeit 2002/2003 der Streethockey-Nationalliga A (NLA) sicherte sich der SHC Sierre Lions zum ersten Mal in der Geschichte den Meistertitel. Einen sportlichen Absteiger gab es nicht.

Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen,

Play-Offs

Play-Out

Ligaqualifikation 

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz